Honorat est un nom ou un prénom porté par :

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir toutes les pages commençant par Honorat, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Honorat.

Saints et bienheureux 
 Honorat d'Arles ou Honorat de Lérins (° 370 - † 430), fondateur de l'abbaye de Lérins (vers 400-410), Archevêque d'Arles de 427 à sa mort ; fêté le 16 janvier.
 Honorat de Marseille, évêque de Marseille (948 - 976).
 Honorat d'Ostie, martyr à Ostie dans le Latium ; fêté le 22 décembre en Orient.
 Honorat de Subiaco (), abbé de Subiaco dans le Latium ; fêté le 23 mai.
 Honorat de Toulouse ou Honoré ( et ), évêque de Toulouse, né en Navarre, envoyé par saint Saturnin à Pampelune ; il aurait formé au sacerdoce et à l'épiscopat Firmin de Pampelune afin  qu'il devienne évêque d'Amiens ; fêté le 21 décembre.
 Honorat de Verceil († 397 ou 415), évêque de Verceil dans le Piémont ; fêté localement le 29 octobreen Occident ou le 28 octobre en Orient.

Toponymes 
 L’île Saint-Honorat est l'une des deux îles de Lérins situées en face de Cannes dans les Alpes-Maritimes. 
 Varennes-Saint-Honorat est une commune française, située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne.

Notes et références 

it:Onorato
pl:Honorat
scn:Anuratu (nomu)